O WirtschaftsBlatt é um jornal austríaco de economia.

Jornais da Áustria
Jornais em língua alemã